Mount Russell ist der Name folgender Berge:

 Mount Russell (Antarktika) im Königin-Maud-Gebirge
 Mount Russell (British Columbia) auf Vancouver Island, Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Russell (Alaska) in der Alaskakette
 Mount Russell (Kalifornien) in der Sierra Nevada